Japán 1912-ben szerepelt először az olimpiai játékokon. Azóta valamennyi nyári olimpián jelen volt, kivéve az 1948-ast, a második világháború miatt, illetve az 1980-ast, amikor az Amerikai Egyesült Államok által hirdetett bojkotthoz csatlakozott. Japán 1928 óta részt vett az összes téli olimpiai játékokon is, kivéve az 1948-ast, amit szintén a második világháború okozta nehézségek miatt hagyott ki.

Az ország eddig négy olimpiának volt a házigazdája:
 1964. évi nyári olimpiai játékok, Tokió
 1972. évi téli olimpiai játékok, Szapporo
 1998. évi téli olimpiai játékok, Nagano
 2020. évi nyári olimpiai játékok, Tokió (2021-ben rendezték)

A japán sportolók eddig 555 érmet nyertek, legeredményesebb sportáguk a cselgáncs.

A Japán Olimpiai Bizottság 1911-ben alakult meg, a NOB 1912-ben vette fel tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Tsunekazu Takeda.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon